Cutner est un patronyme porté notamment par :

 Sidney Cutner (1903-1971), compositeur de musiques de films ;
 Solomon Cutner (1902-1988), pianiste anglais.